Дон може бити:

Река:
 Дон (река у Русији), река у Русији, притока Азовског мора
 Дон (река у Француској), река Бретањи Француска притока Вилена
 Дон (река у Шкотској), река у Шкотској, на којој је град Абердин
 Дон (река у Енглеској), река у Јоркширу, Енглеска
 Дон (река у Канади), река у Торонту, Канада

Насељено место:
 Дон (Горња Вијена), насељено место у Француској, у департману Горња Вијена
 Дон (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 Дон (Тренто), насељено место у Италији, у покрајини Трента
 Дон (Белуно)

Титула:
 Дон (титула), мушка титула из поштовања у Италији, Шпанији и Португалу
 Дон (мафија), назив за вођу мафијашког клана